Le diplôme d’État de docteur est un diplôme national français de l'enseignement supérieur public, propre à quatre formations de santé. C'est un diplôme d'exercice, conduisant à l'exercice d'une profession. Il n'est pas l'équivalent du doctorat de recherche, et ne confère en aucun cas le grade universitaire de docteur (correspondant au standard international du PhD). Il n'est pas conditionné par la réalisation d'une thèse de doctorat, mais par celle d'une thèse d'exercice. Il ne donne pas accès à l'habilitation à diriger des recherches (HDR).

Il en existe quatre :

Diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire, correspondant à un minimum de 6 années d'études ;
Diplôme d'État de docteur en pharmacie, correspondant à un minimum de 6 années d'études ;
Diplôme d'État de docteur vétérinaire, correspondant à un minimum de 7 années d'études ;
Diplôme d'État de docteur en médecine, correspondant à un minimum de 9 années d'études.

Voir aussi 
 Thèse d'exercice
 Doctorat en biologie humaine

Notes et références 

Diplôme d'État